Бори́с Фёдорович Францу́зов () — русский советский , работавший в технике офорта. Один из ведущих российских графиков последней трети XX века. Современные искусствоведы отводят ему место в ряду классиков, определивших этапы развития русского изобразительного искусства.

Биография 
Борис Фёдорович Французов (5 февраля 1940, Камешково — 12 марта 1993, Владимир) — русский советский художник, работавший в технике офорта. Один из ведущих российских графиков последней трети XX века. Современные искусствоведы отводят ему место в ряду классиков, определивших этапы развития русского изобразительного искусства.

Родился 5 февраля 1940 года в городе Камешково Владимирской области. Мать умерла в 1942 году, отец погиб на фронте в 1943 году, Борис остался круглым сиротой. На воспитание его взяли родители отца. У них, в деревне Зауичье Камешковского района, которую считал своей малой родиной, мальчик прожил до 14 лет.

В 1954 г. поступил в Мстёрское художественное училище лаковой миниатюры. После окончания, с 1959 года работал художником-оформителем на Камешковской ткацкой фабрике и учителем рисования и черчения в Камешковской восьмилетней школе. В этот  период занимался живописью во Владимире в студии у художника Владимира Яковлевича Юкина.

В 1964 г. Участвует на крупной художественной выставке на ВДНХ, и в этот же год Бориса Французова принимают в Союз художников РСФСР.

В 1965 году поступает в Московскую художественно-промышленную академию им. С. Г. Строганова на факультет промышленной графики, после окончания в 1970 г. переезжает во Владимир.

В 70-80 гг художник активно работает, избирается завсекцией графики Владимирского Союза художников. Участвует в областных, региональных, республиканских, всесоюзных, зарубежных и международных выставках (Австрия, Бенин, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Италия, Кипр, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехословакия, Югославия).

В 1986 г. присваивается звание Заслуженного художника РСФСР.

В 70-80 годы становится лидером такого уникального явления как «Владимирская графика».

Борис Фёдорович Французов помог найти творческое лицо многим молодым художникам, воспитал целое поколение графиков. Своим учителем его считают Юрий Константинович Ткачёв, Владимир Николаевич Нилов, Михаил Аркадьевич Кочешков

Мастер работал в разных техниках: офорт, линогравюра, ксилография, пастель, гуашь, акварель, рисунок, а также создал множество произведений масляной живописи. Но именно в технике классического офорта им были созданы выдающиеся художественные произведения – «графические картины». С появлением Бориса Фёдоровича Французова графика XX века приобретает, по мнению исследователя его творчества, кандидата искусствоведения Виктора Евгеньевича Калашникова, «полноценное картинное звучание».

Работы художника хранятся в Государственной Третьяковской галерее, в Государственном Русском музее, Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, других художественных галереях России, в частных собраниях.

Творчество 
По выражению Бориса Фёдоровича Французова: «Мир, в котором мы живем, — прекрасен. Прекрасно все: люди, громадная скульптура поверхности земли, ветер, трава, вода, смена времен года — все, все… Но самое прекрасное и загадочное — свет, который везде, и в нас тоже». На офортах мастера небо занимает большую часть листа. Искусствоведы называют Французова создателем совершенно нового уникального явления в истории графики — графической картины. В технике офорта им были созданы произведения большого художественного значения. 

«Пейзаж – это Родина. И радость, и боль моя – все отражается в пейзаже. Я живой, пока зритель будет хотеть смотреть мои пейзажи, будет интересоваться... Что меня волнует как графика – это свет»

«Пейзаж для меня не просто простор и красота, но ещё и колыбель национального характера и глубинный свидетель истории. Для меня дыхание времени – это осознанные поиски гармонии, тишины – вот такой величественной, какая разлита в природе»

«Я всегда стремлюсь в своих работах к внутренней ясности образа, к духовному, философскому свету, как в исповеди. Каждый раз, когда, кажется, я достигаю этой цели, она в новом качестве передвигается вперед. Этот процесс в искусстве бесконечен, и настоящий художник всегда в пути»

«Природа везде, и везде хороша, научитесь смотреть ее, и каждый куст, каждая кочка станут вам дороги». 

«Задача художника – позвать. Позвать к какому-то согласию. К каким-то хорошим просветлённым мыслям. Это то направление, которое я взял, умышленно и осознанно» 

«Может, мы живы потому, что чего-то всегда ждем. Ждем, когда закончим работу. Зимой — весну. Весной — цветов. А летом — уже опять тоска, что скоро осень. Но в это время всегда, как пружина в часах, — ожидание. А сильно ли отличается надежда от ожидания?»

«Для Бога нет мертвых. Для высокого, истинного искусства тоже нет мертвых.»

Семья 
 Жена — Юлия Николаевна Французова. Председатель и организатор содружества "Фонд Бориса Французова" (c 1994).
Сын – Борис Борисович Французов
Дочь – Валентина Борисовна Французова

Награды 
 Лауреат Владимирской областной комсомольской премии им. Г. Фейгина (1985 г.)
 Диплом Академии художеств (1989 г.).
 Гран-при и медаль VII международного триеннале графики в Таллине (1986 г.),
 Премия XVII международного биеннале графики в Любляне (1987 г.),
 Премия биеннале европейской графики в Варне (1988 г.)
 Удостоен Владимирской областной премии в области культуры, искусства и литературы (1993 г., посмертно)

Память 

При жизни художника, в 1986 г. режиссёром Виктором Никитичем Шкурко был снят фильм "Пейзаж", монолог художника Бориса Французова о творчестве. 

С 1994 г. во Владимире существует общество единомышленников – содружество «Фонд Бориса Французова», которое работает над увековечением памяти выдающегося художника. Ежегодно организуются «Дни памяти Бориса Французова» с проведением выставок и конференций, посвящённых проблемам русского изобразительного искусства. Издано множество книг, альбомов и каталогов. 

В 2002 г. открылась экспозиция о Б. Ф. Французове в Камешковском районном историко-краведческом музее "Его присутствие на земле". 

В 2009 г. увидел свет альбом-монография «Борис Французов. Офорты», автор вступительной статьи Кандидат искусствоведения В. Е. Калашников. 

В 2010 году в Москве, в школе акварели Сергея Андрияки прошла выставка Б. Ф. Французова, посвящённая 70-летию со дня рождения художника.

26 августа 2011 года во Владимире на фасаде д. 4/6 по Спасской улице установлена мемориальная доска памяти художника, а 5 февраля 2014 года открылся Музей «Мемориальная творческая мастерская Бориса Французова» во Владимире. Экскурсоводом выступает вдова художника Юлия Николаевна Французова. Музей подчинён Муниципальному автономному учреждение культуры «Выставочный комплекс» г. Владимира

Во Владимирском государственном университете и во Владимирской областной научной библиотеке ежегодно, с 1994 г. проходят «Дни памяти Бориса Французова», выставки художника, проводятся конференции «Французовские чтения» с участием выдающихся искусствоведов и мыслителей нашего времени.

С 2013 г. при поддержке Министерства культуры Владимирской области и Камешковского районного историко-краеведческого музея проводится ежегодный пленэр памяти Б. Ф. Французова «На Камешковской земле – малой родине Бориса Французова».

В 2018 г. издана книга «Борис Французов и его время» с воспоминаниями современников о художнике.

В 2022 г. при поддержке Фонда Президентских грантов был снят полнометражный документальный фильм о жизни и творчестве Бориса Фёдоровича Французова "Борис Французов. Художник". и отснят фильм-лекция о художнике с участием Юлии Николаевны Французовой.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фонд Бориса Французова
 Борис Фёдорович Французов на сайте «ArtLib»
 Борис Фёдорович Французов на сайте «Художники земли Владимирской»
 Музей Мемориальная мастерская Бориса Французова во Владимире

Графики СССР
Члены Союза художников СССР
Выпускники Мстёрского художественного училища
Офорт
Строгановка
Графическая картина